Divisa puede referirse a:

Derecho 
 Herencia divisa, que también puede referirse en concreto a la legítima.

Economía  
 Moneda (divisa)
 Divisa (Corona de Castilla), tipo de señorío castellano que tenían los hijosdalgo sobre las tierras heredadas de sus padres y ascendientes.
 Divisa (renta), en la Edad Media, pago que debía efectuar el hombre de behetría.

Geografía 
 Hito fronterizo

Heráldica 
 Lema
 Faja en un escudo.

Militar 
 Divisa (militar)

Vexilología 
 Pendón o banderola.